Église Saint-Orens peut désigner :
 L'église Saint-Orens d'Antignac
 L'église Saint-Orens de Maubec
 L'Église Saint-Orens de Montauban
 L'église Saint-Orens de Saint-Perdon

Voir aussi 

Orens
~